Schyschaky (ukrainisch ; russisch Schischaki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Schyschaky, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Schyschaky (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Schyschaky (Chorol)

Siehe auch:
 Rajon Schyschaky